Il singolare del torneo di tennis Bangkok Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Paradorn Srichaphan che ha battuto in finale John van Lottum 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Andrej Stoljarov (quarti di finale)
 Hyung-Taik Lee (semifinali)
 Paradorn Srichaphan (Campione)
 John van Lottum (finale)

 Vadim Kucenko (quarti di finale)
 Assente
 Martin Verkerk (quarti di finale)
 Denis Golovanov (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bangkok Challenger 2001